MIT este un acronim care se poate referi la

Institute de Tehnologie 

 MIT -- Madras Institute of Technology Chromepet, colegiu de inginerie din Chennai, India (unul din cele patru colegii constituente ale Anna University, Chennai) 
 MIT -- Maharashtra Institute of Technology, colegiu din India 
 MIT -- Manipal Institute of Technology sau ManipalTech, colegiu de inginerie din Manipal, Karnataka, India 
 MIT -- Manukau Institute of Technology, institut politehnic din Manukau City, Noua Zeelandă
 MIT -- Mapua Institute of Technology, institut de cercetări din Manila, Filipine 
 MIT -- Massachusetts Institute of Technology, institut de cercetare din Cambridge, Massachusetts, SUA 
 MIT -- Melbourne Institute of Technology, institut politehnic din Melbourne, Australia 
 MIT -- Milwaukee Institute of Technology, (1951 - 1968), succesor al unei școli post-liceale, Milwaukee Vocational School, și predecesor al colegiului de azi Milwaukee Area Technical College

Alte utilizări 

 Metil-iso-tiazolină, substanță conservantă 
 Manzanillo International Terminal, Panama
 Millî İstihbarat Teșkilâtı, organizația națională de informații a Turciei
 Manualul inginerului termotehnician

Vezi și 
 Mit

Referințe 

Acronime de trei litere